L'édition 2019 du tournoi de tennis de Córdoba se déroule du 4 au , sur terre battue. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Juan Ignacio Londero remporte l'épreuve en simple, Roman Jebavý et Andrés Molteni celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Autrichien Dominic Thiem, du Chilien Cristian Garín et du Japonais Taro Daniel. Ils sont respectivement remplacés par Paolo Lorenzi, Hugo Dellien et Lorenzo Sonego.

Pendant le tournoi 
Issu des qualifications, l'Argentin Pedro Cachín () signe la première victoire de sa carrière sur le circuit ATP en battant au  tour le  mondial Cameron Norrie. C'est également le premier succès sur le circuit principal pour son compatriote Juan Ignacio Londero () qui s'offre pour son entrée en lice le  mondial Nicolás Jarry.

Juan Ignacio Londero terrasse son compatriote Federico Delbonis (6-1, 6-0) en 1/2 finale et se qualifie pour la première fois de sa carrière en finale d'un tournoi ATP.

Lauréats 
Juan Ignacio Londero remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Guido Pella.

En double, Roman Jebavý et Andrés Molteni décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Máximo González et Horacio Zeballos. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Córdoba
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Cordoba
Sport en Argentine en 2019
Tennis en février 2019